Zeia se poate referi la:
 Zeia, râu în Rusia
 Zeia, oraș în Rusia